

Geografia 

 Melgar (Tolima), município do departamento de Tolima

 Melgar de Abajo, município da província de Valladolid
 Melgar de Arriba, município da província de Valladolid
 Melgar de Fernamental, município da província de Burgos
 Melgar de Tera, município da província de Zamora
 Melgar de Yuso, município da província de Palência

 Melgar (província), província do departamento de Puno
 Mariano Melgar (distrito), distrito do departamento de Arequipa

Pessoas 
 Mariano Melgar, poeta peruano
 José Milton Melgar, ex-futebolista boliviano

Desporto 
 Foot Ball Club Melgar, equipa de futebol peruana
 Estádio Mariano Melgar, estádio de futebol peruano

Outros 
 Aeroporto Mariano Melgar, aeroporto peruano

Desambiguações de topônimos